

Religion 

 Guillemin (également appelé guillemite ou guillelmite) : moine relevant de l’ordre de Saint-Guillaume

Patronyme 

Amédée Guillemin (1826-1893), écrivain scientifique et journaliste français
Amédée Henri Guillemin (1860-1941), général de division
Arthur Guillemin (1838-1867), lieutenant des Zouaves pontificaux
Auguste Guillemin (1842-1914), physicien et homme politique français, maire d'Alger de 1881 à 1898
Ernest Guillemin (1828-1885) homme politique français
Eugène Guillemin (1823-1893), ingénieur et journaliste scientifique français, frère d'Amédée Guillemin
Florence Guillemin (1980-), arbitre française
Gérald Guillemin (né en 1948), facteur d'orgue français
Henri Guillemin (1903-1992), historien et polémiste français
Jean Baptiste Antoine Guillemin (1796-1842), botaniste français
Jules Guillemin (1860-1944), architecte français
Étienne Guillemin, maire de Thiers de 1878 à 1900 et de 1909 à 1919
Patrick Guillemin (1950-2011), acteur français
Pierre Guillemin (1887-1915), joueur français de rugby à XV
Roger Guillemin (1924-), endocrinologue français naturalisé américain, (Prix Nobel de médecine en 1977)
Sophie Guillemin (1977-), comédienne française
Victor Guillemin (1937-), mathématicien américain

Guillemin de Monplanet
 Albert Guillemin de Monplanet (1839-1927), banquier français ;
 Henri Guillemin de Monplanet (1874-1962), financier et homme politique français
 Jacques Marie Alphonse Émile Guillemin de Monplanet (1918-2012), général de brigade aérienne français.

Voir aussi 
 

Patronyme français